I risultati completi del motomondiale 1957 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 350

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 250

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 125

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe sidecar

Classifica equipaggi

Classifica costruttori

Note

Collegamenti esterni

 1957